Włodzimierz Witold Bojarski (ur. 1930) – polski energetyk, polityk
 Włodzimierz Bojarski – pseudonim, pod którym ukrywał się w trakcie II wojny światowej Włodzimierz Bajerski (ur. 1901), radziecki wojskowy